Větrov ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Tschechien

 Větrov (Frýdlant) (Ringenhain), Ortsteil von Frýdlant, Okres Liberec
 Větrov (Wietrow), Ortsteil von Nadějkov, Okres Tábor
 Větrov (Wietrow), Ortsteil von Solenice, Okres Příbram
 Větrov (Wietrow), Ortsteil von Votice, Okres Benešov
 Větrov (Wietrow), Ortsteil von Vysoký Újezd, Okres Benešov
 Větrov (Streckenwald), Ansiedlung in der Gemeinde Petrovice u Chabařovic, Okres Ústí nad Labem
 Větrov (Wietrow), Ansiedlung im Katastralbezirk Senožaty der Stadt Bechyně, Okres Tábor
 Větrov (Wietrow), Ansiedlung im Katastralbezirk Čimelice der Gemeinde Čimelice, Okres Písek
 Větrov (Wietrow), Ansiedlung im Katastralbezirk Pecerady der Stadt Týnec nad Sázavou, Okres Benešov
 Větrov (Wietrow), Ortslage von Bechyně-střed im Katastralbezirk Bechyně der Stadt Bechyně, Okres Tábor
 Větrov (Wietrow), Einschicht in der Gemeinde Střezimíř, Okres Benešov
 Větrov (Baderwinkel), Wüstung in der Gemeinde Halže, Okres Tachov
 Dolní Větrov  (Niederringenhain), Grundsiedlungseinheit von Frýdlant v Čechách, Okres Liberec
 Horní Větrov  (Oberringenhain), Grundsiedlungseinheit von Frýdlant v Čechách, Okres Liberec

 Větrov (Windburg), Burgstall auf dem Loupežnický vrch (Raubschlossberg, 529 m) über dem Weißbachtal (Zittauer Gebirge) im Lausitzer Gebirge
 Schloss Větrov, Villa in der Gemeinde Krásná, Okres Cheb
 Větrov (676 m), Berg beim Ortsteil Větrov der Stadt Votice, Okres Benešov

Siehe auch:
 Vetrov Hill, Hügel an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika